Dienis Striełkow (ur. 1990) – rosyjski chodziarz
 Igor Striełkow (ur. 1982) – rosyjski piłkarz
 Igor Girkin (ps. Striełkow; ur. 1970) – rosyjski wojskowy
 Michaił Striełkow (ur. 1990) – rosyjski długodystansowiec